Medaliści igrzysk olimpijskich w łyżwiarstwie szybkim – zestawienie zawodników, zawodniczek i drużyn, które przynajmniej raz stanęły na podium zawodów olimpijskich w łyżwiarstwie szybkim.

Łyżwiarstwo szybkie znajduje się w programie olimpijskim od początku rozgrywania zimowych igrzysk olimpijskich. Podczas igrzysk w Chamonix rozegrano pięć konkurencji łyżwiarskich – biegi na 500, 1500, 5000 i 10 000 m oraz wielobój. W zawodach startowali wyłącznie mężczyźni. Na kolejnych igrzyskach, w 1928 roku w Sankt Moritz, nie rozdano medali olimpijskich w wieloboju. Na następnych igrzyskach, w 1932 roku w Lake Placid, po raz pierwszy w programie olimpijskim znalazły się biegi kobiet (na dystansach 500, 1000 i 1500 m), jednak miały charakter konkurencji pokazowych, nie przyznano zatem medali olimpijskich. Jako pełnoprawne konkurencje olimpijskie biegi łyżwiarskie kobiet pojawiły się na igrzyskach w Squaw Valley w 1960 roku. Panczenistkom przyznano wówczas cztery komplety medali – w biegach na 500, 1000, 1500 i 3000 m. Na igrzyskach w Innsbrucku w 1976 roku do programu olimpijskiego włączono bieg na 1000 m mężczyzn. Dwanaście lat później, na igrzyskach w Calgary, po raz pierwszy przeprowadzono rywalizację kobiet na dystansie 5000 m. Kolejna zmiana w programie zawodów łyżwiarskich na igrzyskach olimpijskich nastąpiła dopiero w 2006 roku. Wówczas, na igrzyskach w Turynie, po raz pierwszy przeprowadzono biegi drużynowe kobiet i mężczyzn. Dwanaście lat później, na igrzyskach w Pjongczangu, zadebiutowały biegi masowe kobiet i mężczyzn.

Najbardziej utytułowaną panczenistką w historii igrzysk olimpijskich jest Lidija Skoblikowa, w dorobku której znalazło się sześć złotych medali. Najwięcej medali wszystkich kolorów zdobyła natomiast Ireen Wüst, która wywalczyła jedenaście medali – pięć złotych, pięć srebrnych i jeden brązowy. Wśród mężczyzn najbardziej utytułowanym zawodnikiem od pierwszych igrzysk pozostaje Clas Thunberg z dorobkiem pięciu złotych, jednego srebrnego i jednego brązowego medalu. Drugie miejsce w klasyfikacji zawodników zajmuje Eric Heiden, który jako jedyny w historii zdobył pięć złotych medali w łyżwiarstwie szybkim podczas jednych igrzysk, zwyciężając we wszystkich rozgrywanych konkurencjach na igrzyskach w Lake Placid w 1980 roku.

Najwięcej medali olimpijskich zdobyli reprezentanci Holandii, w ich dorobku jest 121 medali – 42 złote, 40 srebrnych i 39 brązowych. Drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów zajmują Stany Zjednoczone (68 medali – 29 złotych, 22 srebrne i 17 brązowych), a trzecie Norwegia (84 medale – 27 złotych, 29 srebrnych i 28 brązowych).

Medaliści chronologicznie

Bieg na 500 m mężczyzn 
Poniższa tabela przedstawia medalistów olimpijskich w biegu na 500 m mężczyzn w latach 1924–2022. Sześciokrotnie zdarzyło się, że w tej konkurencji miejsce na podium zajęło ex aequo dwóch lub trzech zawodników. Podczas igrzysk w Sankt Moritz w 1928 roku przyznano pięć medali olimpijskich – dwa złote i trzy brązowe.

Bieg na 1000 m mężczyzn 
W tabeli przedstawieni zostali medaliści olimpijscy w biegu na 1000 m mężczyzn w latach 1976–2018. Na igrzyskach w Lake Placid w 1980 roku przyznano w tej konkurencji dwa brązowe medale.

Bieg na 1500 m mężczyzn 
Poniżej znajduje się zestawienie medalistów olimpijskich w biegu na 1500 m mężczyzn w latach 1924–2022. Trzykrotnie w biegu na tym dystansie przyznano po dwa medale tego samego koloru, z czego dwukrotnie były to medale złote.

Bieg na 5000 m mężczyzn 
Poniższe zestawienie przedstawia medalistów igrzysk olimpijskich w łyżwiarskich biegach na 5000 m mężczyzn w latach 1924–2022.

Bieg na 10 000 m mężczyzn 
W tabeli przedstawiono medalistów olimpijskich w biegu na 10 000 m mężczyzn w latach 1924–2022. 

Konkurencji nie rozegrano na igrzyskach w Sankt Moritz w 1928 roku w związku ze zbyt wysokimi temperaturami, roztopieniem lodu i brakiem możliwości przeprowadzenia zawodów.

Wielobój mężczyzn 
Wielobój znalazł się w programie igrzysk olimpijskich tylko raz, podczas igrzysk w Chamonix w 1924 roku. W tabeli przedstawiono medalistów tych zawodów.

Bieg masowy mężczyzn 
Na igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku po raz pierwszy rozdano medale olimpijskie w biegu masowym. W tabeli przedstawiono medalistów tych zawodów.

Bieg drużynowy mężczyzn 
Poniższe zestawienie przedstawia medalistów olimpijskich w łyżwiarskich biegach drużynowych mężczyzn w latach 2006–2022.

Bieg na 500 m kobiet 
W tabeli przedstawiono medalistki olimpijskie w biegach na 500 m kobiet w latach 1960–2022. Na igrzyskach w Grenoble w 1968 roku przyznano trzy srebrne medale. 

Konkurencję tę przeprowadzono również podczas igrzysk w Lake Placid w 1932 roku, jednak miała ona charakter pokazowy. Pierwsze miejsce zajęła wówczas Kanadyjka Jean Wilson, druga była Amerykanka Elizabeth Dubois, a trzecia Amerykanka Kit Klein.

Mistrzyni olimpijska z 2022 roku, Erin Jackson została pierwszą czarnoskórą medalistką olimpijską w łyżwiarstwie szybkim kobiet.

Bieg na 1000 m kobiet 
W tabeli ujęto medalistki igrzysk olimpijskich w biegach na 1000 m kobiet w latach 1960–2018. 

Konkurencja ta została rozegrana również na igrzyskach w Lake Placid w 1932 roku, jednak miała ona charakter pokazowy. Zwycięstwo w biegu odniosła Amerykanka Elizabeth Dubois, drugie miejsce zajęła Kanadyjka Hattie Donaldson, a trzecia była Amerykanka Dorothy Franey.

Bieg na 1500 m kobiet 
Tabela przedstawia medalistki olimpijskie w biegach na 1500 m kobiet w latach 1960–2022. 

Bieg na 1500 m kobiet został przeprowadzony jako konkurencja pokazowa również podczas igrzysk w Lake Placid w 1932 roku. Zwyciężyła wówczas Amerykanka Kit Klein, druga była Kanadyjka Jean Wilson, a trzecia Amerykanka Helen Bina.

Bieg na 3000 m kobiet 
Poniższe zestawienie przedstawia medalistki igrzysk olimpijskich w biegach na 3000 m kobiet w latach 1960–2022. Na igrzyskach w Innsbrucku w 1964 roku przyznano w tej konkurencji dwa srebrne medale.

Bieg na 5000 m kobiet 
W tabeli poniżej przedstawione zostały medalistki olimpijskie w biegach na 5000 m kobiet w latach 1988–2022.

Bieg masowy kobiet 
Na igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku po raz pierwszy rozdano medale olimpijskie w biegu masowym. W tabeli przedstawiono medalistki tych zawodów.

Bieg drużynowy kobiet 
Od igrzysk w Turynie w 2006 roku w programie olimpijskim znajdują się łyżwiarskie biegi drużynowe. Poniżej przedstawiono medalistki tych zawodów w latach 2006–2022.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
 

W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. W przypadku, gdy dany zawodnik startował w barwach więcej niż jednej reprezentacji, podano wszystkie reprezentacje, dla których zdobywał medale olimpijskie. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja zawodniczek 
 

W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. W przypadku, gdy dana zawodniczka startowała w barwach więcej niż jednej reprezentacji, podano wszystkie reprezentacje, dla których zdobywała medale olimpijskie. W przypadku, gdy zawodniczka występowała pod więcej niż jednym nazwiskiem, wskazano wszystkie nazwiska, pod którymi stawała na podium olimpijskim. W przypadku, gdy dwie lub więcej zawodniczek zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. Uwzględniono wspólnie medale zdobyte przez mężczyzn i kobiety. Nie zostały wliczone występy w konkurencjach pokazowych kobiet w 1932 roku.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w łyżwiarstwie szybkim podczas kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich. Przedstawiono sumę wszystkich medali (złotych, srebrnych i brązowych) we wszystkich konkurencjach łącznie.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach w łyżwiarstwie szybkim. Zastosowano następujące skróty:
 500 – bieg na 500 m,
 1000 – bieg na 1000 m,
 1500 – bieg na 1500 m,
 3000 – bieg na 3000 m,
 5000 – bieg na 5000 m,
 10 000 – bieg na 10 000 m,
 WI – wielobój,
 MS – bieg masowy,
 DR – bieg drużynowy.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich według dyscypliny sportu
Medaliści igrzysk olimpijskich w łyżwiarstwie szybkim